Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1970, facente parte del Virginia Slims WTA Tour 1970, ha avuto come vincitrice Rosemary Casals che ha battuto in finale Judy Dalton 5–7, 6–1, 7–5

Teste di serie 

 Rosemary Casals (Campionesse)

 Nancy Richey (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1970